Kranich est un nom allemand signifiant grue et Kranich peut faire référence à :

Patronymes 
 Ursula Groden-Kranich (née en 1965), femme politique allemande.
 , personnage de la série télévisée Alerte Cobra.

  (*1922), journaliste allemand
  (1930–1998), personnalité politique autrichienne
  (*1961), personnalité politique et ingénieur électricien estonien
  (1784–1849), théologien et écrivain suisse
  (1515–1578), ingénieur, médecin et ingénieur des mines allemand
  (*1980), joueur de poker allemand
  (*1972), personnalité politique américaine
  (1929–2007), enseignant allemand

Toponymes 
 , un hameau de Zeulenroda-Triebes, en Allemagne.

Divers 
 Le DFS Kranich est un planeur allemand.